2 miejscowości w Polsce: 
 Pacółtowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie 
 Pacółtowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald